Піддубний —  прізвище.
 Піддубний Віталій Володимирович (1977—2014) — солдат резерву, учасник російсько-української війни.
 Піддубний Володимир Антонович — український науковець, доктор технічних наук.
 Піддубний Іван Максимович — видатний спортсмен-борець.
 Піддубний Ігор Миколайович — український режисер-документаліст, заслужений журналіст України.
 Піддубний Ілля Гаврилович — український радянський діяч, голова колгоспу «Україна» Кіровського району Кримської області. Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Піддубний Микола Олегович (1942) — генерал-лейтенант міліції; Заслужений юрист України.
 Піддубний Микола Іванович (1922—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Піддубний Олександр Анатолійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Піддубний Олексій — музикант, автор і виконавець власних пісень.
 Піддубний Сергій Васильович — дослідник української мови та історії.
 Піддубний Сергій Олександрович — український футболіст і футзаліст, футзальний тренер.

 Поддубний Артем Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жінки 
 Піддубна Марина Віталіївна — українська плавчиня, призер Літніх Паралімпійських ігор. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Піддубна Тетяна Вікторівна — український художник по костюмах. Заслужений працівник культури України (1999).
 Піддубна Ганна Сергіївна — українська волейболістка. У шлюбі — Аксамит.

Див. також 
 Підлубний
Українські прізвища